Männertreu steht für:

 Männertreu, eine Pflanzenart aus der Familie der Glockenblumengewächse
 Echter Ehrenpreis, volkstümlicher Name einer Pflanzenart aus der Familie der Wegerichgewächse
 Männertreu (Film), einen deutschen Film von Hermine Huntgeburth aus dem Jahr 2014
 Nigritella oder Kohlröschen, eine Orchideenart
 Gamander-Ehrenpreis, ein Wegerichgewächs